David Christopherson (né en 1954), un homme politique canadien ;
Peter Christopherson (né en 1955), un musicien, designer et vidéaste britannique.